Con il nome Matilde di Wittelsbach sono conosciuti i seguenti personaggi:
Matilde di Wittelsbach (1532-1565), duchessa di Baden-Baden;
Matilde di Baviera (1843-1925), principessa delle Due Sicilie;
Matilde di Wittelsbach (1275-1319), figlia di Ludovico II del Palatinato;
Matilde di Wittelsbach (1313-1346), figlia di Luigi IV del Sacro Romano Impero;
Matilde di Wittelsbach (1312-1375), figlia di Rodolfo I di Baviera;
Matilde di Wittelsbach (1350-1378), figlia di Roberto II del Palatinato;
Matilde Carolina di Baviera (1813-1862), figlia di Luigi I di Baviera;
Matilde di Baviera (1877-1906), figlia di Luigi III di Baviera.